São Roque ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Roque (Funchal)
 São Roque (Oliveira de Azeméis)
 São Roque (Ponta Delgada)
 São Roque do Faial
 São Roque do Pico

in Brasilien:
 São Roque (São Paulo)

São Roque ist außerdem der Namenspatron folgender Kirchen:

 Igreja de São Roque in Lissabon